Castro Marim (gemeente), een Portugese gemeente
Castro Marim (freguesia), een Portugese freguesia